La bataille de La Tannerie se déroula pendant la révolution haïtienne.

La bataille 
En , les Républicains commandés par le général Lavaux s'emparent du fort de La Tannerie. La position, située dans les montagnes, avait été bien fortifiée et les Républicains éprouvèrent des difficultés à s'en emparer, ils saisirent en outre dix-sept canons, dont deux de vingt-quatre livres. Toussaint, avec une arrière-garde de 600 hommes parvint cependant à couvrir la retraite des troupes de Jean-François et Biassou sur Dondon.

Bibliographie 
 ,  et .

Notes 

Bataille de la révolution haïtienne
Bataille de 1793
Bataille des guerres de la Révolution française